Кубок Нидерландов по футболу сезона 1992—1993 — 75-ый розыгрыш кубка проводился среди клубов Высшего и Первого дивизиона, а также любительских команд. Розыгрыш кубка стартовал 28 августа 1992 года, а завершился 20 мая 1993 года на роттердамском стадионе «Де Кёйп». Обладателем кубка в двенадцатый раз стал амстердамский «Аякс», обыграв в финале «Херенвен» со счётом 6:2.

Участники 
К соревнованию допущены:
 27 любительских команд,
 18 команд Высшего дивизиона,
 18 команд Первого дивизиона.

Результаты

Первый раунд 
В этом раунде приняли участие 20 любительских клубов из низших дивизионов Нидерландов. Матчи прошли с 29 по 30 августа 1992 года.

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Финальный раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте «RSSSF.com»
 Статистика на сайте «Ronald Zwiers»

<center>

1992
Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году
Спорт в Нидерландах в 1992 году
Спорт в Нидерландах в 1993 году